Resultats del Gran Premi d'Hongria de la temporada 1994 disputat al circuit d'Hungaroring el 14 d'agost del 1994.

Classificació

Altres 
 Pole: Michael Schumacher 1' 18. 258

 Volta ràpida: Michael Schumacher 1' 20. 881 (a la volta 5)

Referències 
 

Hongria
1994